Laski ou Łaski est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Toponymie 
En Pologne,  :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Laski, village du powiat de Jarocin
 Laski, village du powiat de Kępno
 Laski, village du powiat de Turek

 dans la voïvodie de Łódź :
 Laski, village du powiat de Pajęczno
 Laski, village du powiat de Piotrków

 dans la voïvodie de Lublin :
 Laski, village du powiat de Łuków
 Laski, village du powiat de Parczew

 dans la voïvodie de Lubusz :
 Laski, village du powiat de Świebodzin
 Laski, village du powiat de Żary
 Laski, village de la gmina de Babimost
 Laski, village de la gmina de Czerwieńsk

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Laski, village du powiat de Grójec
 Laski, village du powiat de Maków
 Laski, village du powiat de Radom
 Laski, village du powiat de Varsovie-ouest
 Laski, village du powiat de Węgrów

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Laski, village du powiat de Bytów
 Laski, village du powiat de Malbork

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Laski, village du powiat de Białogard
 Laski, village du powiat de Sławno

 dans d'autres voïvodies :
 Laski, village de la gmina de Bojanów dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Laski, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Laski, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Laski, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Laski, village de la voïvodie de Podlachie

Patronyme 

 Harold Laski (1893-1950), économiste, homme politique et théoricien politique anglais ;
  (1496-1542), diplomate polonais ;
 Jan Łaski (1456-1531), ecclésiastique et homme politique polonais.

Patronyme polonais